Arcangelo Constantini (Ciudad de México, 1970)

Inventor artístico, hacker tecnológico.  Ha estado involucrado en distintos proyectos digitales,  visuales y sonoros desde finales de los 80’s especializando parte de su práctica en el 97 al desarrollo  proyectos de net-art.  Funda el proyecto unosunosyunosceros.com,  un repositorio de distintos experimentos estético-especulativos  que plantean la vinculación perceptiva de los espacios { onírico – concreto –digital } , lleva más de dos décadas experimentando sus hipótesis artísticas fundamentadas en el realismo especulativo, construyendo tanto procesos materiales como inmateriales, ha construido una variedad de experimentos e instalaciones sobre la molécula de agua interesado en sus anomalías, tiene una trayectoria multifacética con fuerte énfasis en el sonido.  
Constructor de una amplia variedad de artefactos sonoros experimentales con los que explora procesos electromagnéticos para ser transducidos como improvisaciones en experiencias sonoras, planteando hipótesis que especulan sobre la realidad.

Temas de investigación
Net Art
Hacking
Animación Interactiva
Diseño de Interfaces
Música experimental
Arte Sonoro

Trabajo 
Desde finales de los 80 ha estado participando en proyectos visuales y sonoros, dirigiendo su trabajo en el 97 al desarrollo de proyectos net-art. Es creador del proyecto unosunosyunosceros.com que es un espacio donde se guardan diversos experimentos que plantean la relación perceptiva de los espacios. 

Como artista y curador, Arcangelo ha programado más de 20 exposiciones de net-art: del 2000 al 2010 programó diversos trabajos visual-sonoro en intemperie. La terraza de su casa fue formalizada como espacio para la experimentación de arte y tecnología. 

Fue curador de nuevos medios del Museo Tamayo Arte Contemporáneo, del proyecto ¼ y de la Bienal de Arte Electrónico Transitio MX del Centro Nacional de las Artes de México y Conaculta en 2005 y 2009.

En los últimos dos años ha dirigido y curado FACTO, que es un festival de artefactos de sonido organizado con Conaculta a su vez codirige con Marcela Armas el ciclo Meditatio Sonus, especializado en Arte y meditación de sonido.

Obras representativas

 bakteria.org
 unosunosyunosceros.com
Magnetoplankton
atari-noise (1999). Muchas de las obras de Arcangelo Constantini se encuentran en el campo de lo sonoro y ésta es una de ellas. Con la famosa consola de videojuegos genera ruido audiovisual. 
Seminscope (2005).  La obra es un simulador de imágenes en movimiento. Los cuadros están impresos sobre un lienzo y gracias a un mecanismo se presenta una secuencia con estos cuadros. 
Nanodrizas (2006).   En el Volumen 51, Número 3, año 2018 se publicó el artículo Microbial Nanoids: Electronic Arts in the Face of Mexico's Megadiversity Crisis de la revista Leonardo. The MIT Press. En el mencionado artículo se analiza la obra Nanodrizas. Páginas 294-295.
Spark-un-Plug (2006-2011).
 Icpiticayotl (2007). Es un aparato que crea oscilaciones sonoras. Gracias a la descarga eléctrica estas oscilaciones se van intensificando. 
Optosono (2008).
Caja de RitmoToques (2012). Es una caja de ritmos capaz de interpretar bossa nova, chachachá, tango, etc. donde los usuarios pueden manipular la caja de tal manera que reciben descargas eléctricas provocando movimientos involuntarios al ritmo de la máquina. Este trabajo de Arcangelo fue expuesto en la 11.ª Bienal de La Habana.
 Campo de surcos (2013). Explora la percepción del sonido y las formas físicas de almacenar el sonido de las primeras tecnologías, como los discos de acetato. La obra consiste en diversas bases que irradian del centro y soportan discos de acetato. Para escuchar o sentir, el público dispone de orejeras protectoras para aislar el sonido exterior, y pone una ficha de plástico entre sus dientes, que está conectada por un cable a una aguja para leer los discos, que a poner sobre los discos, permite escuchar a través de la vibración en los huesos, el sonido, sin que pase por el aire.

Selección de Exhibiciones

Bienal de la Habana 2012

Su trabajo ha sido expuesto en destacados festivales y muestras de arte electrónico. Entre estas exposiciones se encuentra Biennale: Arte interactiva ’09  y ¼ Marcela Armas CeNit ambas realizadas en México, DATSPACE en Madrid, bend- opus en Tokio e ISEA 00 en Francia, en estas dos últimas presenta su obra atari-noise. Además ha expuesto en países como Canadá, Cuba, Italia, Argentina, Holanda, Reino Unido, Uruguay, Perú, China, Estados Unidos, Brasil, Australia, Puerto Rico, entre otros.

Premios y reconocimientos 
Arcangelo Constantini ha recibido distintos premios y reconocimientos gracias a sus obras, entre estos podemos mencionar el reconocimiento en el Festival CYNETART en el 2002 por su proyecto titulado “bakteria” y obtuvo el primer lugar en Instalación Interior en el Deama International Electronic Art Demonstration realizada en Francia en 2001.

Recibió la beca jóvenes Creadores del FONCA en el 2000, la Beca Rockefeller/ Macarthur en el año 2002. 

Obtuvo el incentivo VIDA11 de la fundación Telefónica en el 2009 y se le otorgó el apoyo de la Fundación Bancomer en el 2010 para el desarrollo de nanodrizas.org, y a su vez, forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2005-2008. 2011-2013.

Referencias

Fuentes 
Arizpe S., Lourdes. Los retos culturales de México. México, D.F.: Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, 2004.
"El arte como herramienta de divulgación: comunicación y reflexión en torno a la ciencia" Silvia Flor Piñera Barrera, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM Posgrado en Filosofía de la Ciencia
 El País, Especial ARCO 2005
 Scherer, Bernd M., and Edgardo Ganado Kim. Agua = Wasser. México, D.F.: UNAM, 2003. p.60
 Braman, James, Giovanni Vincenti, and Goran Trajkovski. Handbook of Research on Computational Arts and Creative Informatics. Hershey, PA: Information Science Reference, 2009.p.168
 Bonansinga, Kate. Curating at the Edge Artists Respond to the U.S./Mexico Border. Austin: University of Texas Press, 2014. p.185
 Saragoza, Alex, Ana Paula Ambrosi, and Silvia D. Zárate. Mexico Today An Encyclopedia of Life in the Republic. Santa Barbara, Calif: ABC-CLIO, 2012. p.420.
 Corby, Tom. Network Art: Practices and Positions. London: Routledge, 2006. p.65
 Arcángel Costantini, Hacking Come Arte E Vita. Lucrezia Cippitelli.
 Rangel, Ana Lisett, and Irene Ladrón de Guevara. Voces digitales: ida y vuelta a la cibercultura. Caracas: Comisión de Estudios de Postgrado, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2003.p.139
 Lovejoy, Margot, Christiane Paul, and Viktorija Vesna Bulajić. Context Providers Conditions of Meaning in Media Arts. Bristol, UK: Intellect, 2011. 
 Zerbarini Marina, Schianchi Alejandro. "Radiografía del Net Art latino. Vitalidad creativa en riesgo de extinción." Buenos Aires: Dunken, 2014. p.43
Jasso K., Garza D. Ready Media: Hacia una arqueología de los medios y la invención en México. México, Conaculta/ Instituto Nacional de Bellas Artes, 2010. p. 300, 417-418.
Thompson, R., Mukhopadhyay, T.P. (2018). Microbial Nanoids: Electronic Arts in the Face of Mexico’s Megadiversity Crisis. Leonardo 51 (3), 294-295.
Mariátegui, J.C. (2012) Art and Artificial Life in Latin America: from historical legacy to contemporary influence.
Trilnik, C. (2013). IDIS. Mexico. Arcangel Constantini.
Villagómez, C. (2017) Análisis de procesos de producción artística digital en México: artistas digitales mexicanos y su obra. Valencia: La Librería Universidad Politécnica de Valencia, p.358.

Enlaces externos 
 Arc Data Net

Artistas de México
Artistas del Estado de México